Лансело́т Озёрный (Ланцелот, , , также Launcelot) — в легендах о короле Артуре и основанных на них рыцарских романах — знаменитейший из рыцарей Круглого стола.

Сюжет Ланселота составляют чудесное воспитание Ланселота Девой Озера (откуда его прозвище), многочисленные перипетии его любви к королеве Гвиневре — супруге короля Артура, тщетное его участие в поисках святого Грааля, добыть который ему препятствует тяготеющий над ним грех прелюбодеяния, магические чары ложной Гвиневры, зачатие им чистого от греха Галахада, овладевающего Граалем, покаяние и смерть Ланселота.

Жизнеописание

Рождение и воспитание 
Родителями Ланселота были король Бан и королева Элейна в стране Бенвик (Бофор ан валле).

При крещении ему было дано имя Галахад; впоследствии он так назвал своего сына.

Согласно преданиям, замок короля, расположенный недалеко от леса Броселианд, считался неприступным. Однако чтобы гарантировать, что его жена и сын находятся в полной безопасности, король решает покинуть замок со своей семьёй и несколькими приближёнными, оставив крепость одному из близких. Но, вернувшись в последний раз, король понял, что был предан, и что его замок был сожжен его врагом королём Клаудасом из Пустынной Земли. Не в состоянии вынести этой картины, король умирает, оставляя одних жену и ребёнка. В то время как Элейна горевала над телом короля, Ланселота (в крещении — Галахада) похитила фея Вивиан, существо, живущее на дне озера. Королева думала, что он погиб и вскоре ушла в монастырь.

Дева Озера дала мальчику имя Ланселот и забрала его в свой подводный замок, чтобы воспитать как своего сына. Оттуда и прозвище — Ланселот Озёрный.

Поиски Грааля 

Попав в Камелот, он полюбил королеву Гвиневру, и она также полюбила его. Во имя своей Прекрасной Дамы он совершил множество подвигов. В частности, спасение похищенной королевы от сэра Мелеаганта легло в основу «Рыцарь телеги» Кретьена де Труа: как-то Гвиневру похитил сэр Мелегант и, чтобы добраться до его замка, Ланселоту пришлось поступиться своим благородством и воспользоваться тележкой (с точки зрения рыцарской морали — позорное деяние, ибо в ней возили только преступников).

Рождение Галахада 
Матерью Галахада стала Элейна, дочь короля Пелеса из Корбеника (родственника Иосифа Аримафейского и хранителя Грааля), пытавшаяся соблазнить рыцаря. Ланселот, будучи в гостях у её отца, отказывался от подобной «чести», но придворная дама Брузена навела на девушку чары, и та стала похожа на Гвиневру. Когда Ланселот узнал об обмане, было уже поздно.

Через некоторое время Элейна прибыла ко двору, чем вызвала ревность королевы Гвиневры. Благодаря чарам Брузены Ланселот снова провёл с ней ночь. Гвиневра разгневалась на своего рыцаря и прогнала его. Ланселот сошёл с ума от горя, и скитался «дурачком» целых два года, и никто не принимал его за рыцаря, и не знал, где он. Его товарищи по Круглому столу искали его, но тщетно.

Как-то Ланселот забрёл в Корбеник. Несмотря на то, что он был в шутовском наряде, Элейна узнала любимого и исцелила его силой Грааля. Он поселился с ней в замке Блиант на острове. А когда их сыну было уже 14 лет, Ланселот по просьбе своих друзей вернулся в Камелот и его связь с королевой возобновилась.

Согласно другой версии легенды, Ланселот сошёлся с Элейной, дочерью Пелеаса, лишь однажды и никогда больше Гвиневре не изменял.

Любовь к Гвиневре 
Королева периодически гневалась на своего верного рыцаря и прогоняла его прочь от своего двора. Ланселот был идеальным влюблённым, fin amant, то есть рыцарем, который должен любить только одну даму, жертвовать ради неё всем, даже своей жизнью и честью.

«Ибо вы — учтивейший из всех рыцарей на свете и всем дамам и девицам покорный слуга. Но есть одно, сэр рыцарь, чего, думается мне, вам не хватает: вы рыцарь неженатый, а не хотите полюбить какую-нибудь девицу или благородную даму. Рассказывают, что вы любите королеву Гвиневеру и что она сумела чарами и колдовством сделать так, чтобы вы никогда никого, кроме неё, не полюбили и чтобы ни одна другая женщина не радовала красотой вашего взора. И об том многие в этой стране и высокого роду и низкого весьма горюют». Томас Мэлори

Трагическая развязка и смерть короля Артура 
 см. Гвиневра

Взаимоотношения 

 родители:
 Бан, король Бенвика
 Элейна, королева
 воспитательница:
 Владычица Озера
 сюзерен:
 король Артур
 возлюбленная:
 королева Гвиневра
 супруга:
 Элейна, дочь короля Пелеса (Елена, дочь Пеллеаса)
 сын:
 Галахад
 прочие родственники:
 сэр Эктор (Hector de Maris) — единокровный брат, побочный сын короля Бана
 сэр Боре Старший — дядя, брат короля Бана
 сэр Лионель — кузен, сын Боре Старшего, брата короля Бана
 сэр Боре Младший — кузен, сын Боре Старшего, брата короля Бана

Источники складывания образа 
 бретонские легенды;
 «Прото-Ланцелет»;
 «Рыцарь телеги» Кретьена де Труа — первое произведение, сосредоточенное на Ланселоте;
 «Роман о Тристане и Изольде»;
 «Ланцелет» Ульриха фон Цацикховена ();
 «Книга о Ланселоте и королеве Гиневре» () Томаса Мэлори.

Обработка сюжета в литературе 
Сюжет Ланселота появляется в артуровском цикле сравнительно поздно. Его совершенно не знают кельтские источники, не затронутые французским влиянием.

В стихотворном куртуазном эпосе его разрабатывают: «Рыцарь телеги» (Le chevalier de la charrette) Кретьена де Труа и «Ланцелот» Ульриха фон Цацикхофен (конец XII в.). Ланселот играет также более или менее важную роль в ряде менее значительных романов, как «Diu Krône» Гейнриха фон дем Тюрлин (ок. 1215), «Ригомер» и др.

В прозаическом французском романе XIII века, представляющем разложение и циклизацию куртуазного эпоса, сюжет Ланселота становится в центре повествования; к нему приспособляются, с ним контаминируются сюжетные циклы Мерлина, поисков святого Грааля и гибели короля Артура. Так создаётся около 1215 года большой прозаический роман о Ланселоте, лежащий в основе многочисленных переделок и пересказов почти на всех европейских языках — немецком (Ульрих Фюетерер и его продолжатели), голландском, итальянском, английском (куда относится и печатная «Mort d’Arthure» Томаса Мэлори, XV век), испанском, португальском. Он в течение веков определял тематику рыцарского романа.

Все исторически засвидетельствованные обработки сюжета Ланселота в своей основной части без особых затруднений могут быть сведены к «Chevalier de la charrette» Кретьена.

Анализ сюжетной линии 
Таким образом, сюжет Ланселота в его основной части — прославлении нарушающей узы церковного брака и обеты феодальной верности любви вассала и королевы — оформляется у Кретьена де Труа, основоположника и величайшего мастера куртуазной литературы во Франции, в романе, написанном по намёку самого автора для пропаганды нового «куртуазного» мировоззрения и нового воззрения на любовь.

Сюжет Ланселота является частью этой литературы — выразительницы первых проблесков нового индивидуалистического мировоззрения, с его реабилитацией земной радости и земной любви, с его сублимацией сексуальных отношений в форме «служения даме» (см. Куртуазная литература). Традиционные элементы сюжета — если таковые вообще имелись — теряют по сравнению с новой тематической установкой свою значимость. Возможно, как предполагают некоторые исследователи, что история Ланселота и Гвиневры, как и история Клиджеса и Фенисы в другом романе Кретьен, представляет собой лишь «куртуазную» переработку сюжета Тристана и Изольды.

Во всяком случае, индивидуалистическая и антицерковная заострённость сюжета была воспринята достаточно чётко. Об этом свидетельствует огромная популярность сюжета в эпоху начинающегося распада феодализма; об этом свидетельствует и оценка сюжета Ланселота у Данте, вкладывающего в уста Франчески да Римини знаменитую ссылку на роман о Ланселоте («Божественная комедия», «Ад», п. V, терцины 43—46).

Момент протеста против традиционных форм идеологии и быта в сюжете Ланселота не ускользнул и от Теннисона: поэт-лауреат преуспевающей викторианской буржуазии воспринимает и трактует как сугубо «постыдный» и «греховный», подрывающий устои общества, эпизод любви Ланселота и Гвиневры («Idylls of the King»).
Роль насилия

Исследователь истории насилия Стивен Пинкер указывает со ссылкой на , что легенда о Ланцелоте перенасыщена насилием и крайней жестокостью. В среднем, акты насилия встречаются там на каждой четвертой странице: людей топчут конями, рубят головы и руки, швыряют катапультами и сжигают. Насилия не избегают и женщины: их регулярно похищают, на одной из страниц говорится о 40 изнасилованиях.

В массовой культуре

В кинематографе 
 Рыцари круглого стола / Knights of the Round Table (1953; США) режиссёр Ричард Торп, в роли Ланселота Роберт Тейлор.
 В фильме «Ланселот и Гвиневра» / Lancelot and Guinevere (1963) Корнел Уайлд.
 В киномюзикле «Камелот» (1967) Ланселота играет Франко Неро.
 В телесериале «Доктор Кто» Ланселот появился как оживший вымышленный персонаж в эпизоде «Вор разума» (1969).
 В комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975) роль сэра Ланселота Храброго исполнил Джон Клиз
 «Чёрная курица, или Подземные жители» 1980 — Аристарх Ливанов
 В фильме «Экскалибур» (1981) Джона Бурмена. Роль сэра Ланселота исполнил Николас Клей.
 В фильме «Король Артур» (1985) Руперт Эверетт.
 В фильме «Новые приключения янки при дворе короля Артура» (1988) Ланселота играет Александр Кайдановский.
 В фильме «Убить дракона» (1988) «потомка Ланселота по материнской линии» играет Александр Абдулов.
 В фильме «Первый рыцарь» (1995) Ланселота играет Ричард Гир. Здесь отсутствуют Мерлин и другие мифические составляющие.
 В фильме «Рыцарь Камелота» (1998) роль исполняет Джеймс Кумбс.
 В фильме «Король Артур» (2004), где Ланселота играет Йоан Гриффит, существуют обширные различия от общепринятой легенды — Ланселот погибает от рук врагов, когда Гвиневра еще даже не стала королевой, и вообще, вся ключевая история их любви и её роли в гибели Артура напрочь игнорируется.
 В фильме «Туманы Авалона» (2001) Ули Эделя по романам Мэрион Зиммер Брэдли роль исполняет Мишель (Майкл) Вартан.
 В фильме «Мерлин» роль исполняет .
 В фильме «Гвиневер» роль исполняет Ноа Уайли. В этой, довольно феминистичной трактовке, Гвиневра и Ланселот знакомы с раннего детства, так как оба обучались владению оружием и необходимым для благородных знаниям у Феи Морганы, жрицы Богини-матери.
 В фильме «Ланселот Озёрный» Робера Брессона.
 В аниме-сериале «Fate/Zero» (2011) Ланселота призывают в образе слуги Берсеркера.
 В сериале «Мерлин» его роль играет Сантьяго Кабрера.
 В аниме-сериале «Code Geass» найтмер Судзаку Куруруги имеет название «Lancelot».
 В фильме «Ночь в музее 3» роль Ланселота исполнит Дэн Стивенс.
 В телесериале «Библиотекари» роль Ланселота Дюлака исполняет Мэтт Фрюэр.
 В сериале «Однажды в сказке» роль Ланселота исполняет Синква Уоллс.
 В мюзикле «La Légende du roi Arthur» роль Ланселота исполняет Шарли Буассо
 В сериале «Легенды завтрашнего дня»(12 эпизод 2 сезона под названием «Camelot 3000» ) появляются персонажи легенд о Короле Артуре, но Ланселотом(Lance-a-lot) называют Сару Лэнс в исполнение Кейти Лотц.
 В фильме «Kingsman» кодовое имя Ланселот носит персонаж Роксана Мортон, сыгранная Софи Куксон.
 В телесериале «Проклятая» роль Ланцелота сыграл Дэниэл Шарман.
 В фильме "Шрек 3" появляется эпизодический второстепенный герой, именующий себя как Ланцелот.

Валет треф 

В средневековой Франции, где примерно в XIV веке появились современные игральные карты («классические», или «французские»), «картинки» (карты с персонажами — королями, дамами и валетами) были связаны с теми или иными историческими или легендарными персонажами. Валет треф соответствовал Ланселоту.

Библиография 
 Издания текстов: «Chevalier de la charrette» Кретьена — лучшее издание: W. Foerster, Halle, 1899; Также известны издания:
 Roman de Rigomer, W. Foerster, 1908;
 Lanzelet, K. A. Hahn, Frankfurt a/M., 1845;
 Diu Krône, Sholl, Stuttgart, 1852;
 Прозаический французский роман, сохранившийся в многочисленных рукописях и печатных изданиях с XV века — The vulgate version of the Arthurian romances, ed. by H. O. Sommer, Washington, 1908—1911;
 Der altfranzösische Prosaroman von Lancelot del Lac, Marburger Beiträge, 2, 6, 8, 1911—1912;
 Пересказ на французский современный яз.: Paris G., Les romans de la table ronde, P., 1868—1877, III—IV;
 Прозаическая версия немецкого пересказа Фюетерера, Peter, 1886 (Bibliothek des lit. Vereins in Stuttgart);
 Среднеголландский стихотворный пересказ, изд. Jonckbloet, s’Gravenhage, 1846;
 Английский (шотландский) пересказ XV века, Stevenson, 1865;
 Английский прозаический пересказ — Т. Мэлори (Mort d’Arthure) — ряд изданий, лучшее: О. Sommer, London, 1899; итальянский;
 Прозаический пересказ — старопечатное изд., 1558, переиздано 1862;
 Bächtold, Lanzelet des Ulrich von Zatzikhofen, Frauenfeld, 1870;
 Maertens P., Zur Lancelotsage, Strassburg, 1880;
 Weston J. L., The Legend of sir Lancelot du Lac, London, 1901;
 Lot F., Étude sur Lancelot en prose, P., 1918;
 См. «Куртуазная лит-ра», «Роман» (разд. «Роман рыцарский»).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Ланселот
 Изложение легенды о Ланселоте
 

 Бедняга Ланцелот И. Е. Бабанов

Рыцари Круглого стола